Джордж А́ртур Фи́ттон (; 30 мая 1902 — 10 сентября 1984) — английский футболист и крикетчик.

Футбольная карьера 
Родился в , графство Лестершир. Играл в крикет за крикетный клуб графства Стаффордшир.

Футбольную карьеру в качестве любителя начал в клубе «Киддерминстер Харриерс», выступавшего в региональной Лиге Бирмингема и окрестностей. В 1922 году начал профессиональную футбольную карьеру в клубе «Вест Бромвич Альбион». Провёл в составе «дроздов» десять сезонов, сыграв 99 официальных матчей в лиге и в Кубке Англии.

В марте 1932 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за клуб 26 марта 1932 года в матче Второго дивизиона против «Олдем Атлетик» на стадионе «Олд Траффорд», отметившись забитым мячом на 80-й минуте. 23 апреля 1932 года забил свой второй гол за «Юнайтед» в матче против «Брэдфорд Сити» — этот гол принёс «красным» победу со счётом 1:0. В следующем сезоне провёл за команду только четыре матча, после чего был продан в «Престон Норт Энд» в декабре 1932 года. В общей сложности провёл за «Юнайтед» 12 матчей и забил 2 мяча (все — в рамках Второго дивизиона в календарном 1932 году).

В «Престон Норт Энд» Фиттон провёл три сезона, сыграв 70 матчей и забив 20 мячей. В 1935 году перешёл в «Ковентри Сити», где провёл ещё три сезона (58 матчей, 21 гол). Затем вернулся в  «Киддерминстер Харриерс», где и завершил карьеру игрока.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Крикетчики Великобритании
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед» 
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Ковентри Сити»